Бригам () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1855—1932) — американский геолог, президент Американской ассоциации географов (1914—1915).
  (род. 1914) — британский футболист, игрок клуба 1-го дивизиона Английской футбольной лиги «Сток Сити».
  (род. 1988) — американский бейсболист, финалист Корейской серии в составе клуба «Хироэс» (2019).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс».
  (род. 1992) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Майами Марлинс».
 Бригам, Крейг (1954—2013) — американский десятиборец и хирург-ортопед, серебряный медалист Чемпионата США по лёгкой атлетике в десятиборье (1975).
  (1831—1885) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1879—181).
  (1746—1824) — американский военный и политический деятель, губернатор штата Вермонт (1797).
  — английский политик, член Палаты общин (1386—1388, 1394—1397, 1402), мэр Кембриджа (1378—1379, 1386—1388, 1393—1394, 1396—1399, 1405—1406).
  (1841—1925) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
  (1841—1926) — американский геолог, ботаник, этнолог, первый директор Музея Бернис Бишоп (1898—1918).
  (1788—1844) — американский политик, мэр Остина (1842—1843).
  (1751—1816) — американский политик, член Палаты представителей от штата Массачусетс (1811—1816).
  (1877—1962) — американский политик, член Палаты представителей от штата Вермонт (1925—1931).

См. также 
 Янг, Бригам (1801—1877) — американский религиозный деятель, второй президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (1844—1877).